Az 1969-es US Open férfi versenyét az ausztrál Rod Laver nyerte a szintén ausztrál Tony Roche előtt.

Kiemeltek 

  Rod Laver, (Bajnok)
  John Newcombe, (Elődöntős)
  Tony Roche, (Döntős)
  Arthur Ashe, (Elődöntős)
  Tom Okker, (Első kör)
  Ken Rosewall, (Negyeddöntős)
  Clark Graebner, (Második kör)
  Cliff Drysdale, (Első kör)

<li>  Roy Emerson, (Negyeddöntős)
<li>  Fred Stolle, (Negyeddöntős)
<li>  Andres Gimeno, (Negyedik kör)
<li>  Stan Smith, (Második kör)
<li>  Richard Pancho Gonzales, (Negyedik kör)
<li>  Manuel Santana, (Negyedik kör)
<li>  Marty Riessen, (Negyedik kör)
<li>  Dennis Ralston, (Negyedik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon
 

F1